cjk steht für:
 Chokwe (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache der Chokwe im südlichen Afrika

CJK steht für:
 Centre Jeunes Kamenge, burundischer Träger des Right Livelihood Award 2002
 Chinese-Japanese-Korean,  Begriff der elektronischen Datenverarbeitung, siehe CJK
 Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, übertragbare spongiforme Enzephalopathie

Abkürzung